Alžběta Falcká (27. října 1381, Amberg – 31. prosince 1408, Innsbruck) byla falcká princezna a hraběnka tyrolská.

Život 
Narodila se jako dcera římskoněmeckého krále Ruprechta III. Falckého a jeho ženy Elišky Norimberské. V roce 1406 se ve svých pětadvaceti letech v Innsbrucku provdala za tyrolského vévodu Fridricha IV. Habsburského. Zemřela dva roky po svatbě při porodu dcery Alžběty, která též zemřela. Byla pohřbena v tzv. fridrichovské hrobce v klášteře Stams na horním Innu.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage

Alžběta Falcká
Alžběta Falcká
Tyrolské hraběnky
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v klášteře Stams
Narození 27. října
Narození v roce 1381
Úmrtí 31. prosince
Úmrtí v roce 1408
Ženy
Narození v Ambergu
Úmrtí v Innsbrucku